Иосиф Христианович Гамель (; 1788—1862) — российский учёный, химик-технолог; доктор медицины (1813), ординарный академик Петербургской академии наук (1829; член-корреспондент с 1813). .

Биография 
Карл Йозеф Гамель () родился  года в немецкой колонии Сарепта Царицынского уезда Саратовского наместничества, где его отец, Христиан Гамель, был полицмейстером; мать — Мария Магдалина, урождённая Витт.

В 1807 году поступил в Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую академию, в которой обучался за счет сарептской общины. В период обучения в академии, в 1809 году, будучи студентом, был избран корреспондентом Императорского Вольного экономического общества, неоднократно награждался золотыми медалями этого общества, а 10 февраля 1810 года за изобретённую им электрическую машину был награждён императором Александром I золотыми часами. В мае 1811 года был избран действительным членом Императорского Вольного экономического общества. 20 июня того же года окончил Медико-хирургическую академию с золотой медалью и званием лекаря. Был оставлен в Медико-хирургической академии, для повторения гальвано-химических опытов Г. Дэви.

6 марта 1812 года был командирован для секретного исследования в село Лучинец Каменец-Подольской губернии, где пробыл до 20 апреля. После начала Отечественной войны с 15 сентября 1812 года помогал больным и раненым в Санкт-Петербургском военном госпитале.

В 1813 году: 13 апреля защитил диссертацию и стал доктором медицины; 26 мая получил чин коллежского асессора; 15 июня для продолжения образования был командирован Министерством внутренних дел в Великобританию; 23 июня был избран корреспондентом Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, а 4 августа — членом Московского Императорского Общества испытателей природы.

В Великобритании он изучал прикладные науки, производил различные технические эксперименты. Познакомился с Г. Дэви и В. Алленом — подвижниками системы взаимного обучения. Гамель увлекся этой системой и даже опубликовал книгу «Der gegenseitige Unter-richt Geschichte seiner Einfuhrung und Ausbreitung durch Dr. J. Lancaster und andere» (Paris, 1818).

Проводил опыты с лампой Дэви в каменноугольной копи, где находилось много воспламеняющегося газа. У берегов Ирландии опускался на дно моря в водолазной машине. Был одним из первых, кто обратил внимание на действие давления на барабанную перепонку. В сентябре 1814 года, подробно ознакомившись с технологией литографии Томаса Баркера в Бате, Гамель публикует в России статью, где подробно излагает технологический процесс и указывает на возможность больших тиражей, как на одно из главных преимуществ данной технологии.

Сопровождал великого князя Николая Павловича (будущий царь Николай I) во время его путешествия по Великобритании а 9 мая 1817 года был пожалован в чин надворного советника. Во время этого путешествия получил звание почётного гражданина шотландского города Перт (10.08.1818), а по окончании путешествия (в сентябре 1818) был награждён бриллиантовым перстнем; 25 октября 1818 года получил орден Св. Анны 2-й степени; 15 ноября 1818 года награждён бриллиантовым перстнем императрицей Марией Фёдоровной.

В августе 1820 года Гамель пытался взойти на гору Монблан, взяв с собой двух английских студентов и изобретателя нового типа барометра. Группа Гамеля, состоящая из четырёх приезжих и двенадцати местных проводников, начала восхождение, но попала под снежную лавину. Трое проводников погибли. Это происшествие описал Александр Дюма, который встречался со швейцарскими гидами в Шамони через несколько лет после трагедии. По словам Дюма, Гамель поднимался на Монблан по указанию русского императора для проведения метеорологических наблюдений. В рассказе Дюма, ставшего широко известным, на первый план поставлено противостояние главного гида и заказчика, доктора Гамеля. Гид всё время убеждал его повернуть назад, но тот был жёсток и непреклонен. В финале рассказа шокированный Гамель слышит от своего плачущего проводника: «Вот это то, чего Вы добивались, месье!» Дело имело большой резонанс по Европе, король Сардинии личным распоряжением выделил пенсии семьям погибших, а Россия была представлена в не самом выгодном свете. После трагедии на Монблане Гамель вернулся на родину.

После возвращения в Россию Гамель был откомандирован в 1821 году «для обозрения» фабрик и мануфактур в пяти губерниях, порученных надзору генерал-губернатора А. Д. Балашова.

14 марта 1829 года был избран ординарным академиком Петербургской академии наук по технологии и химии, приспособленной к искусствам и ремёслам.

В 1834 году содействовал Ф. Герстнеру в получении разрешения на строительство Царскосельской железной дороги (первой железной дороги в России).

Был произведён 17 апреля 1838 года в чин действительного статского советника.

В 1839 году академик И. Х. Гамель отправился в Англию. Там он познакомился с Г. Ф. Тальботом (Толботом) и его изобретением — калотипией. В мае—июне 1839 года Гамель прислал в Петербург снимки с описанием способа Тальбота. Затем прислал аппарат и снимки по способу Ж. Н. Ньепса (гелиография) и Л. Дагера (дагеротипия). В Париже от сына Ж. Н. Ньепса получил 160 документов по истории изобретения фотографии — письма Нисефора Ньепса, Дагера, Исидора Ньепса и других.

Работая в музее Ашмола в Оксфорде, Гамель обнаружил уникальную рукопись, в которой описывалось путешествие по России в 1618 году, посланника сэра Дадли Диггса, отправленного английским королём Яковом I к царю Михаилу Фёдоровичу в качестве английского посла. Также в Бодлеевой библиотеке в Оксфорде среди бумаг члена посольства Диггса — Ричарда Джемса — академик Гамель нашёл «книжечку» (из пяти тетрадей), где, помимо всего прочего, были записаны шесть лиро-эпических русских песен. Большую часть тетрадей Джемса занимал составленный им словарь-дневник (первый в истории русско-английский словарь), заметки о стране, нравах и обычаях. В настоящий момент эта рукопись утрачена.

Кроме того прислал в Петербургскую академию наук отливки из гипса костей вымерших птиц динорнис и дронта, а также ихтиолиты, обнаруженных им самим на севере Шотландии.

В 1844 году посетил Парижскую выставку. В 1849 году участвовал в организации мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге, благодаря чему был назначен членом мануфактурного совета (1849) и членом Лондонской выставки 1850 года. В 1851 году посетил Лондонскую всемирную выставку, а также выставки в Дублине и Нью-Йорке. По инициативе Гамеля Лондонская комиссия о патентах отправила в Россию полную коллекцию патентованных в Великобритании изобретений с 1617 года.

В 1853 году Иосиф Гамель был направлен Министерством народного просвещения в Америку для ознакомления с состоянием науки и в особенности с «системой телеграфических сообщений посредством гальванического тока на суше и через моря и реки». Представление на Иосифа Христиановича было передано для утверждения царю Николаю I, на котором тот написал:
Согласен: но обязать его секретным предписанием отнюдь не сметь в Америке употреблять в пищу человеческое мясо, в чём взять с него расписку и мне представить.
На что Гамелю пришлось представить царю следующую расписку:
Я, нижеподписавшийся, во исполнение объявленного мне в секретном предписании Господина Товарища Министра Народного просвещения от сего числа Высочайшего Государя Императора повеления дал сию собственноручную подписку в том, что во время предстоящего путешествия моего в Америке я никогда не посмею употреблять в пищу человеческое мясо.

В 1856 году вернулся в Россию. Занимался историей телеграфа (доказывал, что электромагнитный телеграф был изобретён российским подданным бароном П. Л. Шиллингом).

Скончался 22 сентября 1862 года в Лондоне. Большую часть своего состояния завещал сарептской школе. В 1863 и 1868 годах его племянник и наследник В. Гамель передал большинство собранных им документов по истории фотографии в библиотеку Петербургской академии наук.

Членство в академиях и научных обществах 
 4 декабря 1809 года — член-корреспондент Императорского Вольного экономического общества;
 13 мая 1811 года — действительный член Императорского Вольного экономического общества;
 23 июня 1813 года — член-корреспондент Петербургской академии наук;
 23 июня 1813 года — член-корреспондент Санкт-Петербургской Императорской Медико-Хирургической Академии;
 4 августа 1813 года — член Московского Императорского Общества испытателей природы;
 12 октября 1813 года — член Лондонского философского общества;
 4 февраля 1814 года — почётный член Лондонского общества «для распространения методы взаимного учения»;
 5 декабря 1815 года — член-корреспондент Шотландского общества любителей садоводства;
 12 декабря 1815 года — член-корреспондент Шотландского Общества изыскателей древностей в Эдинбурге;
 1 мая 1816 года — член Дублинского Кирванского химического общества;
 20 ноября 1816 года — член-корреспондент Парижского общества для поощрения национальной промышленности;
 6 марта 1817 года — почётный член Лондонского общества для распространения коровьей оспы;
 23 апреля 1817 года — член Лондонского общества для поощрения фабричной промышленности;
 15 ноября 1817 года — член Парижского общества «для распространения способа учения по методе Ланкастера»;
 27 ноября 1817 года — член-корреспондент Императорского человеколюбивого общества в Санкт-Петербурге;
 30 марта 1818 года — член-корреспондент Общества животного магнетизма в Париже;
 16 декабря 1818 года — член-корреспондент Общества поощрения наук, художеств и фабричной промышленности в г. Льеже;
 1 марта 1820 года — член-корреспондент Общества испытателей природы во Франкфурте-на-Майне;
 13 июня 1820 года — член-корреспондент Итальянского географического общества хозяйства и земледелия;
 29 июня 1820 года — член Швейцарского (гельветического) общества испытателей природы;
 1821 год — почётный член Йенского минералогического общества;
 12 декабря 1821 года — член Императорского Вильненского общества медицины, хирургии и фармацевтических наук;
 9 мая 1822 года — член Московского общества сельского хозяйства;
1825 год - Московское физико-медицинское общество
 29 декабря 1828 года — входит в состав директоров Московского тюремного комитета;
 14 марта 1829 года — ординарный академик Петербургской академии наук по технологии и химии, приспособленной к искусствам и ремёслам;
1839 - Академия сельского хозяйства и торговли в Париже;
1839 - Политехническое общество в Париже;
1840 - Королевское общество земледелия, Англия;
1843 - Королевское общество норвежских древностей, Копенгаген; 
 1849 год — член Мануфактурного совета;
 Декабрь 1850 года — член комитета правления Императорской Академии наук, член комиссии, Высочайше учрежденной для наблюдения за предварительными распоряжениями по поводу Лондонской всемирной выставки мануфактурных и промышленных произведений.
 10 февраля 1860 года — почетный член Императорской публичной библиотеки;
 2 марта 1860 года — действительный член Императорского русского географического общества.

Награды 
 Золотые часы от императора Александра I за изобретенную электрическую машину (10 февраля 1810 года).
 Золотая медаль Императорской Медико-Хирургической Академии (20 июня 1811 года).
 Бриллиантовый перстень от великого князя Николая Павловича (будущий царь Николай I) (май 1817 года).
 Бриллиантовый перстень от великого князя Михаила Павловича (1818).
 Золотая табакерка от великой княжны Марии Павловны (1818).
 Орден Святой Анны второй степени (25 октября 1818 года).
 Бриллиантовый перстень от императрицы Марии Фёдоровны (15 ноября 1818 года).
 Золотая табакерка от великого князя Михаила Павловича за сочинение труда о ланкастерской системе обучения (29 декабря 1818 года).
 Бриллиантовый перстень от французского короля Людовика XVIII за сочинение труда о ланкастерской системе обучения (19 июня 1819 года).
 Бриллиантовый перстень от саксонского короля Фридриха Августа I за сочинение труда о ланкастерской системе обучения (20 декабря 1819 года).
 Бриллиантовый перстень от короля Пруссии Фридриха Вильгельма III за сочинение труда о ланкастерской системе обучения (1819).
 Алмазный знак ордена Святой Анны второй степени (2 сентября 1826 года).
 Орден Святого Владимира четвертой степени (6 марта 1827 года).
 Бриллиантовый перстень от императора Николая I (1827).
 Бриллиантовый перстень с вензелем от Императора Николая I за особенное усердие и ревность, оказанные при устройстве Московской Выставки изделий Российских фабрик 1831 года. (13 августа 1831 года).
 Орден Святого Владимира третьей степени (1836 год).
 Бриллиантовый перстень от великого князя Александра Николаевича (будущий царь Александр II) (1837).
 Бриллиантовый перстень от императора Николая I (1837).
 Бриллиантовый перстень от императора Николая I за поднесение Государю императору его сочинения: "Traescant der Altere" (19 февраля 1848 года).
 Орден Святого Станислава первой степени (19 января 1849 года).
 Орден Святой Анны первой степени (февраль 1861 года).

Сочинения И. Х. Гамеля 
 Ответ  на  задачу  о делании  камеди  из  мхов // Труды Вольного Экономического Общества - СПБ, 1807. Стр. 71.
 Ответ  на  задачу  1806 года  о  делании  поташа  из  травных растений // Труды Вольного Экономического Общества - СПБ, 1808. Стр. 87.
 Ответ на 9 задачу, предложенную в 1807 года: О делании камеди из древесных мхов // Труды Вольного Экономического Общества - СПБ, 1809. Стр. 124.
 Описание весьма выгодной Электрической махины // Труды Вольного Экономического Общества - СПБ, 1811. Стр. 1.
 О новоизобретенной черной краске // Труды Вольного Экономического Общества - СПБ, 1813. Стр. 7.
 О желтой краске для крашения домов // Труды Вольного Экономического Общества - СПБ, 1813. Стр. 156.
 Печатание с камня (Lithographia) // Северная почта — СПБ., 1814. — сент. — № 17.
 Dr. Hamel’s Speech at Bristol Auxiliary Bible Society // The Methodist Magazine. — London, 1814. — Vol. XXXVII. P. 313—315.
 Extrait d’une lettre du Dr. Hamel, écrite de Londres à S. E. le Ministre de l’intérieur // Le Conservateur Impartial. — St.-Pétersbourg., 13(25).10.1814. — № 82. — P. 461—462.
 On Pyrophorus, and the making of Potassium // Annals of philosophy; or, magazine of chemistry, mineralogy, mechanics, natural history, agriculture, and the arts. — London, 1815. — Vol. V. — P. 348—351.
 Effects of Supulturic Acid on Agates // Annals of philosophy; or, magazine of chemistry, mineralogy, mechanics, natural history, agriculture, and the arts. — London, 1815. — Vol. V. — P. 396.
 On the Diving-Bell, as a Means for curing Deafness // The philosophical magazine and journal: comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, geology, agriculture, manufactures and commerce. — London, July-December 1816. — Vol. XLVIII. — P. 22 — 24.
 Experiments with Sir H. Davy’s Safe-Lamp // The philosophical magazine and journal: comprehending the various branches of science, the liberal and fine arts, geology, agriculture, manufactures and commerce. — London, July-December 1816. — Vol. XLVIII. — P. 36 — 37.
 Einige Nachrichten Davy’s Sicherheitslaterne, zum Gebrauche in den Kohlenminen, betreffend // Nordische Blätter für die Chemie. — Halle, 1817. — Bd. II. — S. 114—121.
 «L’enseignement mutuel, ou, Histoire de l’introduction et de la propagation de cette méthode par les soins du docteur Bell, De J. Lancaster et D’Autres». — Paris, 1818.
 «Der gegenseitige Unterricht; Geschichte seiner Einführung und Ausbreitung durch D.r A.Bell, J.Lancaster und andere; Ausführliche Beschreibung seiner Anwendung in den englischen und französischen Elementarschulen , so wie auch in einigen höheren Lehranstalten». — Paris, 1818.
 «Описание способа взаимнаго обучения по системам Белла, Ланкастера и других, в коем изложены начало и успехи сего способа в Англии, во Франции и в других странах, и подробно изъяснены правила и порядок употребления онаго в училищах». — Санкт-Петербург: типография Императорскаго Воспитательнаго дома, 1820.
 «Описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении». — Москва: тип. А. Семена, 1826.
 Предложения к усовершенствованию методов обработки пеньки и льна в России // Журнал мануфактур и торговли. №1 — СПБ, 1826. Стр. 61.
 «Описание изобретенного И. Скиадаром шестометра» — М., 1828.
 «Описание путешествия на Кавказ, предпринятого в 1628 году по приказанию царя Михаила Феодоровича для отыскивания серебряной руды» // «Санкт-Петербургские ведомости» 1829. № 80, с. 441—442; № 81, с. 450; № 83, с. 461—462.
 «О выделке в России железа в исторических и технических отношениях», 1833.
 Uber Cochenille am Ararat und ber Wurzelcochenillen im Allgemeinen — SPb., 1833.
 «Об араратской кошенили» // Записки Императорской Академии наук. — Москва: тип. С. Селивановского, 1835.
 .
 «Uber das Project: Austern und Hummern… im Finnischen Meerbusen zu zuchten» — SPb., 1852.
 .
 Hamel J. England and Russia: comprising the voyages of John Tradescant the Elder, Sir Hugh Willoughby, Richard Chancellor, Nelson, and others to the White Sea. — London: Bentley, 1854. — XI, 422 с.
 «Начало торговых и политических сношений с Англией и Россией» // «Журнал Министерства народного просвещения», 1856, № 2-3.
 «Sebastian Cabots», 1856.
 «Новейшие усовершенствования машин, введенных в Англии и Америке для печатания газет и других периодических изданий» // «Сын Отечества», 1857, № 16.
 «Англичане в России в XVI и XVII столетиях» — Санкт-Петербург: типография Императорской Академии наук, 1865—1869. — 2 т.
 «Исторический очерк электрических телеграфов» — Санкт-Петербург: тип. М-ва вн. дел, 1886.

Интересные факты 
 Латинское название армянской кошенили — Porphyrophora hamelii («порфироносная Гамеля») — дано в честь И. Х. Гамеля.

Примечания

Литература 
 
 
 Список членов Императорской академии наук, 1725—1907 / сост. Б. Л. Модзалевский. — : Тип. Императорской акад. наук, 1908.
 Гамель, Иосиф Христианович // Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей / Собр. С. А. Венгеров. Т. I—IV. — : тип. Имп. академии наук, 1900—1917. — 4 т.
 Гамель. // Объяснительный каталог Библиотеки великого князя Георгия Александровича в Абастумане: Кавказ и сосед. с ним страны / Сост. К. Н. Бегичев. — Тифлис: тип. Груз. изд. т-ва, 1894.
 
 Гречухина Ю. В Старой Сарепте появится тёмная комната // «Волгоградская правда», № 121 от 10 июля 2012.
 Гречухина Ю. На фоне старого Царицына снимается семейство // «Волгоградская правда», № 139 от 3 августа 2012.
 Карелин В. Как вырастить гения // «Человек без границ»
 Хартанович М. Ф. Международные связи Российской императорской академии наук (1825—1850). // Вестник РАН. — № 7. — 1999. — С. 585—594.
 Шемиот В. П. Общий список членов Академии наук со дня её основания. — : тип. Имп. Акад. наук, 1873.
 Bonney T. G. The annals of Mont Blanc, a monograph, with a chapter on the geology of the mountain. — Boston, 1900.

Ссылки 
 Биография И. Х. Гамеля на сайте РАН
 Мягкая В. Гамель Иосиф Христианович // на сайте «Немцы России».
 Рындин И. Ж. Гамели Иосиф Христианович.
 Курилла И. И. Иосиф Гамель — возвращаясь к напечатанному.
 Кондрашова И. А. Гамель И. Х. «Описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении» // Тульская областная универсальная научная библиотека.
 История фотографии в России
 Ельков А. Русские в горах. Начало альпинизма в России.

Химики Российской империи
Действительные члены Петербургской академии наук
Члены Московского общества испытателей природы (до 1917 года)